Константиновский сельсовет — название административно-территориальных единиц и муниципальных образований в России:

 Константиновский сельсовет — сельское поселение, Кулундинский район Алтайский край.
 Константиновский сельсовет — сельское поселение, Константиновский район Амурской области.
 Константиновский сельсовет — сельское поселение, Шарлыкский район Оренбургской области.

 упразднённые
 Константиновский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (до 1954).
 Константиновский сельсовет — в Подольском (до 1963, 1965—1969), Ленинском (1963—1965) и Домодедовском (1969—1994) районах Московской области.
 Константиновский сельсовет — в Раменском (1929—1954, 1967—1994) районе Московской области.
 Константиновский сельсовет — в Сергиево-Посадском районе Московской области (до 1994).
 Константиновский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение), Петровский район Ставропольского края, упразднён в 2017 году.
 Константиновский сельсовет города-курорта Пятигорска, упразднён в 2004 году.